Erysichthon () ist der Name zweier Gestalten der griechischen Mythologie:

 Erysichthon (Thessalien). König von Thessalien
 Erysichthon (Athen), Sohn des Königs Kekrops I. von Athen

Siehe auch:
 Erysichton